lugier – typ żaglowca
 lugier – typ statku rybackiego